Matthew Wilson puede referirse a:
 Matthew Wilson, piloto de automovilismo británico;
 Matthew Wilson, ciclista australiano;
 Matthew Wilson, nadador australiano.